Силіконова долина може означати:

 Помилкова назва Кремнієвої долини, популярного прізвиська долини Санта-Клара (південна частина території затоки Сан-Франциско), місця розташування багатьох високотехнологічних компаній США.
 Силіконова долина — прізвисько долини , піонерського регіону , в якому з 1970 року почали знімати порнофільми. Назва виникла як каламбур до Кремнієвої долини, але стосується силіконових () імплантів грудей, а не кремнієвих () мікросхем.